Гельмерт:

 Гельмерт, Фридрих Роберт — германский учёный-геодезист, иностранный член-корреспондент Российской Академии.
 Гельмерт — кратер на Луне.